Примера А Уругвая по футболу 1968 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 18 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1969.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Уругвая с 1932 года на RSSSF

1968
Футбол в Южной Америке в 1968 году
Спорт в Уругвае в 1968 году